Miejscowości w USA:
 Fruitland – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Henderson
 Fruitland – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Payette
 Fruitland – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Fruitland – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Wicomico
Gminy w USA:
 Fruitland (ang. Fruitland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Fruitland (ang. Fruitland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon